Die sechzehnte Karate-Weltmeisterschaft fand 2002 in Madrid, Spanien statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

2002
Sportveranstaltung 2002
Sportveranstaltung in Madrid
Karate (Spanien)